Неда Огњановић (Загреб, 30. јун 1928 — Београд, 20. април 2006) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Дан четрнаести || Напуштена девојка (као Неда Бргић)
|-
| 1964. || Код судије за прекршаје ТВ серија || /
|-
| 1969. || Ко ће да спасе орача ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Бубе у глави || /
|-
| 1971. || Дон Кихот и Санчо Панса ТВ филм || /
|-
| 1973. || Последњи ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Снови, живот, смрт Филипа Филиповића || Филипова мајка
|-
| 1981. || У агонији ТВ филм || Лаура Ленбахова
|-
| 1982. || Казивања ТВ кратки филм || /
|-
| 1985. || Случај Лазе Костића ТВ филм || Пава Станковић
|-
| 1986. || Сиви дом ТВ серија || Сојкина мајка
|-
| 1989. || Бој на Косову || Старија сељанка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1996. || То се само свици играју ТВ мини серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1928.
Умрли 2006.
Српскe глумицe
Југословенски глумци
Загрепчани
Срби у Загребу